В одиночному розряді тенісного турніру Generali Ladies Linz 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Жустін Енен здобула титул, у фіналі перемігши Александру Стівенсон 6-3, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
 Відсутня
 Єлена Докич (чвертьфінал)
 Жустін Енен (переможниця)

 Даніела Гантухова (півфінал)
 Анастасія Мискіна (2-ге коло)
 Чанда Рубін (півфінал)
 Сільвія Фаріна-Елія (чвертьфінал)
 Анна Смашнова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Linz Open